Gloria Victis steht für:

Gedenkstätte Gloria Victis, Budapest 
Monument aux Girondins, Bordeaux